Кент Тейлор (), имя при рождении Луис Уильям Вейсс (; 11 мая 1907 года — 11 апреля 1987 года) — американский актёр театра, кино и телевидения 1930—1970-х годов.

Тейлор сыграл главные и значимые роли в нескольких десятках фильмов категории В, среди них «Обвиняющий перст» (1936), «Пятеро вернувшихся назад» (1939), «Выдающийся успех» (1942), «Игрок из Миссисипи» (1942), «Роджер Туи, гангстер» (1944), «Как по маслу» (1946) и «Багровый ключ» (1947). У него также были заметные роли в некоторых фильмах категории А, среди них «Весело мы катимся в ад» (1932), «Я не ангел» (1933), «Смерть берёт выходной» (1934), «Я возьму эту женщину» (1940), «Полчаса после полуночи» (1948), «Платёж по требованию» (1951), «Оттенок алого» (1956) и «Железный шериф» (1957).

Кроме того, Тейлор играл главную роль в телесериале «Бостонский Блэки» (1951—1953), которая стала, вероятно, его самой известной ролью, а также главную роль в сериале «Лихие всадники» (1958—1959).

Ранние годы и начало карьеры 
Кент Тейлор родился 11 мая 1906 года в городе Нашуа, Айова, в еврейской фермерской семье, его имя при рождении Луис Уильям Вайсс. Когда ему было семь лет, семья переехала в Ватерлоо, Айова, После окончания школы Тейлор перепробовал несколько работ, в том числе мыл витрины в магазине. Он также начал играть на саксофоне в небольшой танцевальной группе и принимать участие в любительских спектаклях. В течение двух лет Тейлор изучал инженерное дело, а в 1931 году вместе с семьёй переехал в Калифорнию.

В Лос-Анджелесе Тейлор стал работать в организованной отцом фирме по производству тентов и начал сниматься в массовке в кино. Вскоре студия Paramount Pictures проявила интерес к высокому, темноволосому молодому актёру, пригласив его на экранные пробы.

Карьера в кинематографе 
В 1931 году студия Paramount подписала с Тейлором контракт. Дебютировав в мелодраме «Великолепная ложь» (1931), до конца года Тейлор появился ещё в пяти фильмах в эпизодических ролях без упоминания в титрах.

На следующий год Тейлор сыграл заметные роли второго плана в романтической комедии «Весело мы катимся в ад» (1932) с Фредериком Марчем и Сильвией Сидни, а также в мелодраме «Забытые заповеди» (1932), кроме этого, ещё в 13 фильмах он сыграл эпизодические роли без упоминания в титрах. В 1933 году у Тейлора было восемь картин, и лишь в двух из них его имя не стояло в списке актёров. Своим наиболее значимые роли в этом году Тейлор сыграл в музыкальной комедии с Кэри Грантом и Мэй Уэст «Я не ангел» (1933), а также в мелодраме с Кэрол Ломбард «Белая женщина» (1933). Год спустя Тейлор появился в семи картинах, в пяти из которых его имя было указано в титрах. Среди наиболее важных работ Тейлора были роли в фэнтези-мелодраме с Фредериком Марчем «Смерть берёт выходной» (1934) и в приключенческой комедии с Уиллом Роджерсом «Дэвид Хейрум» (1934).

В последующие два года Тейлор сыграл ещё в десяти фильмах, среди которых комедия с Роджерсом «Руководитель округа» (1935), где у него была вторая мужская роль, криминальная комедия «Скандал в колледже» (1935) и мелодрама с Айдой Лупино «Умная девушка» (1935), где у него была главная мужская роль. В 1936 году Тейлор сыграл вторые мужские роли в романтической мелодраме «Рамона» (1936) с Лореттой Янг, комедии «Флоридский особый» (1936) и криминальной мелодраме «» (1936) с Полом Келли и Маршей Хант, а также главную мужскую роль в мелодраме с Клер Тревор «Мой брак» (1936).

До конца 1930-х годов Тейлор играл главные роли в серии скромных фильмов категории В, среди них комедия «Когда любовь молода» (1937) с Вирджинией Брюс, романтическая мелодрама «Леди наносит ответный удар» (1937), романтическая комедия «Любовь в бунгало» (1937), криминальная мелодрама «Тайна присяжных» (1938), детектив «Последний экспресс» (1938), детективная комедия «Иск за клевету» (1939) и криминальный экшн «Небесные пираты» (1939). У него была также роль второго плана в приключенческом триллере категории А «Пятеро вернувшихся назад» (1939) с Честером Моррисом и Люсиль Болл.

В 1940 году у Тейлора были значимые роль второго плана в таких заметных фильмах, как мелодрама «Я возьму эту женщину» (1940) со Спенсером Трейси и Хэди Ламарр, мюзикл с Ланой Тёрнер «Две девушки на Бродвее» (1940) и приключенческий фильм с Ричардом Диксом «Мужчины против неба» (1940). Он также сыграл главные роли в более скромных картинах — приключенческом экшне «Я всё ещё жив» (1940) и криминальном мелодраме «Девушка в 313» (1940). Год спустя Тейлор исполнил главную роль в мелодраме «Покайтесь на досуге» (1941) и роль второго плана в «Вашингтонской мелодраме» (1941) с Фрэнком Морганом и Энн Рутерфорд.

Тейлор продолжал играть главные роли в фильмах категории В, среди которых вестерн «Тумстон: город, слишком суровый, чтобы погибнуть» (1942) с Ричардом Диксом в роли Уайетта Эрпа, где Тейлор сыграл Дока Холлидея, криминальный экшн «Выдающийся успех» (1942), детектив «На полпути в Шанхай» (1942) и криминальная мелодрама «Игрок из Миссисипи» (1942). На протяжении последующих трёх лет Тейлор сыграл главные и вторые главные роли в четырёх фильмах категории В, среди них военная драма с Джорджем Монтгомери «Ночные бомбардировщики» (1943), криминальные мелодрамы «Роджер Туи, гангстер» (1944) и «Аляска» (1944), а также вестерн «Далтоны снова в седле» (1945)".

Во время Второй мировой войны Тейлор участвовал в организации культурной программы для американских военнослужащих в Северной Африке, за что получил почётную грамоту Министерства обороны США.

В 1946 году на счету Тейлора было пять фильмов, в том числе роль второго плана в мелодраме с Джейн Расселл «Молодая вдова» (1946), а также главные роли в криминальных мелодрамах «Крайний срок для убийства» (1946) и «Опасные миллионы» (1946). В фильме нуар «Как по маслу» (1946) Тейлор сыграл успешного адвоката, который с целью подставить бросившую его невесту убивает её будущего мужа. По мнению историка кино Хэла Эриксона, «хотя фильм идёт всего 65 минут, он производит более сильное впечатление, чем некоторые более амбициозные мелодрамы студии Universal категории А того же времени»<.

В последующие годы Тейлор продолжал играть главные роли в криминальных мелодрамах категории В, таких как «Багровый ключ» (1947), «Второй шанс» (1947), «Через полчаса после полуночи» (1948) и «Суд без присяжных» (1950), в военной драме «Серп и крест» (1949) и вестерне «Агент Вестерн Пасифик» (1950). В криминальном экшне «Федеральный агент в действии» (1950) Тейлор сыграл заглавную роль агента, который преследует в Мексике банду контрабандистов золотом<. В 1951 году Тейлор сыграл роль второго плана в мелодраме категории А «Платёж по требованию» (1951) с Бетт Дейвис в главной роли, после чего на два года ушёл из кино, чтобы играть главную роль в телесериале «Бостонский Блэки» (1951—1953) <.

В 1954 году Тейлор сыграл единственную роль второго плана в фильме нуар «Прожигательница жизни» (1954) с Шелли Уинтерс в главной роли, а в 1955 году появился в главных ролях в малобюджетных криминальных мелодрамах «Выследить человека» (1955) и «Тайный проект» (1955), а также в своём первом фантастическом фильме ужасов «Фантом с глубины 10 000 лиг» (1955), где был учёным-биологом, который выслеживает морское чудовище, порождённое экспериментами другого учёного<.

В фильме нуар «Оттенок алого» (1956) у Тейлора была одна из ключевых ролей прогрессивного бизнесмена, который становится мэром города, вступая в борьбу с мафией и коррумпированной городской администрацией. Он также сыграл заглавного героя в малобюджетном вестерне «Приграничный игрок» (1956), построенном по мотивам классического нуара «Лора» (1944) . За этой картиной последовали и другие вестерны — «Город-призрак» (1956), «Железный шериф» (1957) со Стерлингом Хейденом, «Форт Боуи» (1958), «С высоко поднятой головой» (1960), «Пурпурные горы» (1961), «Разбитая земля» (1962) и «Смутьян» (1962).

В конце карьеры Тейлор сыграл в целой серии фильмов категории Z, среди них «Крадущаяся рука» (1963), «Кровь жуткого ужаса» (1967), «Невесты с Кровавого острова» (1968), «Садисты Сатаны» (1969), «Могучий Горга» (1969), «Кровавые дьяволы ада» (1970), «Кровавый мозг» (1971) и «Я плюю на твой труп» (1974), которые «достигли культовой славы как одни из самых печально известных примеров низкокачественных голливудских поделок».

Карьера на телевидении 
С 1950 года Тейлор стал играть на телевидении, появившись до 1975 года в общей сложности в 33 различных сериалах.

В 1951 году благодаря лощёной и привлекательной, но при этом неоднозначной внешности Тейлор получил заглавную роль учтивого бывшего профессионального вора, ставшего частным детективом, в криминальном сериале «Бостонский Блэки» (1951—1953, 58 эпизодов), который был поставлен по серии фильмов 1940-х годов с участием Честера Морриса. Сериал был достаточно успешен и неоднократно повторялся на телевидении вплоть до 1960-х годов, а роль Бостонского Блэки стала самой известной ролью Тейлора.

В вестерн-телесериале «Лихие всадники» (1958—1959, 39 эпизодов) Тейлор играл главную роль ветерана армии северян капитана Флэгга, который странствует по американскому Западу в компании своего бывшего сержанта и молодого солдата южан вскоре после окончания Гражданской войны. Сам сериал, по словам историка жанра вестерн Дугласа Броуда, оставил, «мягко говоря, странное впечатление. В сериале не было вступительной истории, объясняющей, как персонажи познакомились или почему они идут вместе. Большинство серий были сильны скорее своей атмосферой, чем историей, трио похоже застряло в болоте, из которого как будто невозможно сбежать».

Кроме того, Тейлор был гостевой звездой таких популярных телесериалов, как «Театр Деймона Раниона» (1955), «Паника!» (1957), «Беспокойное оружие» (1958), «Истории Уэллс Фарго» (1958), «Зорро» (1958, 4 эпизода), «Натянутый канат» (1959), «Бронко» (1959—1961, 2 эпизода), «Ларами» (1960), «Речная лодка» (1960), «Бэт Мастерсон» (1960), «Шугарфут» (1960), «Питер Ганн» (1960), «Стрелок» (1960), «Сансет-Стрип, 77» (1961), «Гавайский детектив» (1961), «Ранго» (1967) и «Барнаби Джонс» (1975), которая стала его последней актёрской работой.

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как написал историк кино Гэри Брамбург, Кент Тейлор был «темноволосым высоким актёром с крепким телосложением и красивой суровой внешностью, его отличительной чертой были изящные, тонкие, прямые усы». Он начинал с эпизодических ролей и ролей второго плана, но к середине 1930-х и в 1940-е годы достиг определённой популярности как исполнитель главных ролей в фильмах категории В. Как полагает Брамбург, Тейлор «обладал звёздным потенциалом и надёжностью Кларка Гейбла и Эррола Флинна, но ему не хватало их лидерских качеств и харизмы», чтобы подняться до уровня звёзд первой величины.

Он работал как фрилансер в крупных и малых фильмах на студиях RKO, Paramount, Columbia и Universal, часто играя детективов или солдат удачи. Главным образом он играл в городских детективах и криминальных мелодрамах 1930—1940-х годов. В общей сложности за время своей длительной карьеры Тейлор сыграл более чем в 110 фильмах, в том числе, в качестве второго главного героя во многих фильмах категории А.

Личная жизнь и общественная деятельность 
В 1930 году Тейлор женился на Огасте Франсес Кьюлек (), с которой прожил до своей смерти в 1987 году. У пары было трое детей.

Жена рассказывала о Тейлоре, что «он был очень щедрым человеком, слишком щедрым. Он не мог сказать „нет“ людям, которые просили у него денег, и было много безработных актёров, которые знали об этом. Доходило до того, что я не выпускала его из дома с деньгами, иначе он вернулся бы без них».

По информации «Лос-Анджелес таймс», Тейлор «щедро делился не только деньгами, но и своим временем». Вылечившийся алкоголик, в 1954 году он создал в Северном Голливуде начальную группу организации «Анонимные алкоголики». Его также высоко ценили за вклад в волонтёрскую работу Объединённого еврейского благотворительного фонда ().

Смерть 
В последние годы жизни Тейлор страдал от болезни сердца. По словам жены, он перенёс несколько операций на сердце, и за ним ухаживала медсестра, которая постоянно находилась в их голливудском доме вплоть до того момента, как за две недели до смерти его направили в больницу в Вудленд-Хиллз.

Кент Тейлор умер 11 апреля 1987 года в больнице дома кинематографистов в Вудленд-Хиллз, Калифорния, от болезни сердца, ему было 79 лет.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кент Тейлор на сайте IMDb
 Кент Тейлор на сайте AllMovie
 Кент Тейлор на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США